Reyes může být:

 Alisa Reyes (* 1981), americká herečka
 José Antonio Reyes (1983–2019), španělský fotbalista
 Judy Reyes (* 1967), americká herečka
 Kyle Reyes (* 1993), kanadský judista
 Pedro Reyes (* 1972), chilský fotbalista
 Reyes Estévez (* 1976), španělský atlet
 Reyes (Bolívie), město v Bolívii 
 Salvador Reyes (1936-2012), mexický fotbalista
 San Sebastián de los Reyes, město ve Španělsku